Воскресе́нская Слобо́дка — село в Суздальском районе Владимирской области России, входит в состав Павловского сельского поселения.

География 
Село расположено на правом берегу р. Нерль, в 17 км к юго-востоку от Суздаля.

История 
Впервые в исторических документах упоминается  в 1-й половине XVI века. В XIX веке среди жителей был распространен отхожий промысел каменщиков, кровельщиков, маляров.

Население

Достопримечательности 

Поблизости от села находится памятники археологии: стоянки бронзового века «Старица-I» (I—II тыс. до н. э.), «Старица-II» (II тыс. до н. э.) и неолитическая стоянка «Старица-III» (IV—III тыс. до н. э.).

Сохранился памятник архитектуры эпохи барокко — Воскресенская церковь с колокольней (1743).

Примечания

Ссылки 
 Интернет-энциклопедия "Виртуальный город Владимир".

Населённые пункты Суздальского района